Ха́нтсвилл — название нескольких городов в США и Канаде:

США 
 Хантсвилл — город в штате Алабама, самый крупный из городов с этим названием.
 Хантсвилл — город в штате Арканзас.
 Хантсвилл — город в штате Коннектикут.
 Хантсвилл — город в графстве Мэдисон штата Индиана.
 Хантсвилл — город в графстве Рэндольф штата Индиана.
 Хантсвилл — город в штате Миссури.
 Хантсвилл — посёлок городского типа в штате Огайо.
 Хантсвилл — город в штате Теннесси.
 Хантсвилл — город в штате Техас, знаменитый своей тюрьмой.
 Хантсвилл — город в штате Юта.

Канада 
 Хантсвилл — город в канадской провинции Онтарио.